Chaetosphaeronema är ett släkte av svampar. Chaetosphaeronema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetosphaeronema